Leipziger Straße steht für:

Ortsteile:
 Leipziger Straße (Magdeburg), Stadtteil in Magdeburg
 Leipziger Straße (Saarbrücken), Distrikt in Saarbrücken

Straßen:
 Leipziger Straße (Berlin), Straße im Bezirk Berlin-Mitte
 Leipziger Straße (Dresden), Straße in Dresden
 Leipziger Straße, Straße in Eilenburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Eilenburg
 Leipziger Straße, Straße in Erfurt, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Krämpfervorstadt
 Leipziger Straße (Frankfurt am Main), Straße im Stadtteil Frankfurt-Bockenheim
 Leipziger Straße (Wien), Straße in Wien
 Leipziger Straße (Bukarest), auf rumänisch Lipscani, in der rumänischen Hauptstadt

 Leipziger Straße, ehemaliger Straßenname in Radebeul, siehe Meißner Straße

Siehe auch:

 Leipziger Allee
 Leipziger Platz